Jakob (aartsvader)
Jakob (voornaam)
 Johannes Jakob (1804-1868), Zwitsers politicus
Jakobus de Rechtvaardige (ook wel Jacobus de Mindere genoemd)
Jakobus de Meerdere (ook wel Jacobus de Meerdere genoemd, zoon van Zebedeüs), met wie meestal Sint Jakob bedoeld wordt
Jakobus (zoon van Alfeüs), discipel van Jezus
Jacob Perizonius, hoogleraar in de geschiedenis en de klassieke letteren aan de universiteiten van Franeker en Leiden
Jacob van Ramate was de 19e patriarch van de Maronitische Kerk van 1141 tot 1151
Jacob van Hadeth was de 36e patriarch van de Maronitische Kerk van 1445 tot 1468
Jacob Wildeman (beter bekend als "Sergeant Wildeman" of kortweg "Jacob"), een collectant voor het Noordelijk Heilsleger in de binnenstad van Groningen
 de vroegere naam (1881-1975) van Nkayi, een stad in Congo-Brazzaville
Creutzfeldt-Jakob; De ziekte van Creutzfeldt-Jakob is een Hersenziekte
Jacob (2011), Amerikaanse film

Zie ook
Jacobus en Corneel, een Vlaamse televisieserie
Jacobus (doorverwijspagina)
s'Jacob, een familie met politiek invloedrijke leden
 Santiago, Spaans en Portugees voor Sint Jakob
 Saint-Jacques, Frans voor Sint Jakob (doorverwijspagina naar plaatsnamen)